Robert Pires (* 29. Oktober 1973 in Reims) ist ein ehemaliger französischer Fußballspieler. Er konnte sowohl hinter den Spitzen als auch auf beiden Außenbahnen spielen.

Karriere

Verein 
Pires hat einen portugiesischen Vater und eine spanische Mutter und besitzt neben der französischen auch die portugiesische Staatsbürgerschaft. Sein portugiesischer Nachname wird oftmals, in Anlehnung an die französische Aussprache, Pirès geschrieben.

Pires spielte in der Jugend lange für Entente Reims Sainte-Anne, ehe er sich 1989 dem „großen Nachbarn“ Stade Reims anschloss. 1991 gab er mit 17 Jahren sein Debüt in dessen Ligamannschaft und schoss bei fünf Einsätzen zwei Tore. 1992 bekam er einen Vertrag beim FC Metz. 1996 wurde er französischer Fußballpokalsieger, 1998 Vizemeister der Ligue 1. Zur Saison 1998/99 wechselte er zu Olympique Marseille und wurde erneut Vizemeister. In der Saison 2000/01 holte ihn Arsène Wenger zum FC Arsenal in die Premier League. Dort wurde er in den Saisons 2001/02 und 2003/04 englischer Fußballmeister, 2000/01 und 2004/05 reichte es für den zweiten Tabellenplatz. Außerdem wurde er im Jahr 2002 zu Englands bestem Spieler des Jahres gewählt.

Höhepunkt seiner Vereinskarriere hätte das Mitwirken im Endspiel der Champions League 2006 werden können. Dort musste er aber bereits nach 20 Minuten den Platz verlassen, da er nach einer roten Karte gegen Jens Lehmann für den Ersatztorwart Manuel Almunia ausgewechselt wurde. Unmittelbar nach dem Finale wurde sein Wechsel nach Spanien zum Halbfinalgegner FC Villarreal bekannt. Ab August 2006 laborierte Pires an einer schweren Knieverletzung und fiel für ein halbes Jahr aus. Nachdem sein Vertrag nicht mehr verlängert wurde, war er seit Sommer 2010 vereinslos.

Am 16. November 2010 wurde bekannt, dass Robert Pires bis zum Saisonende einen Vertrag bei Aston Villa unterschrieb, womit er in die Premier League zurückkehrte. 2011 beendete er zunächst seine aktive Laufbahn.

Pires, der sich weiterhin bei der Ersten Mannschaft des FC Arsenal fit gehalten hatte, trat 2014 ein Engagement in der Indian Super League beim FC Goa an.

Ende Februar 2016 gab Pires sein endgültiges Karriereende bekannt.

Pires wurde Fußball-Kommentator beim Fernsehsender BeIN Sports, 2019 wechselte er zum Sender Canal+.

Nationalmannschaft 
Pires hat 79 Länderspiele für Frankreich bestritten. Sein Debüt gab er am 31. August 1996 gegen Mexiko. Pirés wurde 1998 Weltmeister, 2000 Europameister und gewann 2001 sowie 2003 den Konföderationen-Pokal. 2001 wurde er als bester Spieler dieses Wettbewerbs ausgezeichnet.

Bei der Europameisterschaft 2004 kam er mit Frankreich ins Viertelfinale, wo sie mit 0:1 gegen den späteren Turniersieger Griechenland ausschieden. Sein letztes Länderspiel absolvierte Pires am 13. Oktober 2004 gegen Zypern.

Erfolge/Titel 
Als Nationalspieler
 Weltmeister: 1998
 Europameister: 2000
 Confed Cup: 2001, 2003

Mit seinen Vereinen
 Französischer Ligapokal: 1997
 Englischer Fußball-Meister: 2002, 2004
 FA Community Shield: 2002, 2004
 FA Cup: 2002, 2003, 2005

Auszeichnungen
 Bester Nachwuchsspieler der Ligue 1: 1996
 Bester Spieler des Confed Cup: 2001
 Englands Fußballer des Jahres: 2002
 PFA Team of the Year: 2002, 2003, 2004
 FIFA 100: 2004

Saisonstatistik

Weblinks

Einzelnachweise 

FIFA 100
Fußballnationalspieler (Frankreich)
Fußballweltmeister (Frankreich)
Fußballeuropameister (Frankreich)
FWA Footballer of the Year
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Fußballspieler (Olympique Marseille)
Fußballspieler (Stade Reims)
Fußballspieler (FC Metz)
Fußballspieler (FC Arsenal)
Fußballspieler (FC Villarreal)
Fußballspieler (Aston Villa)
Fußballspieler (FC Goa)
Englischer Meister (Fußball)
FIFA-Konföderationen-Pokal-Sieger
Teilnehmer am FIFA-Konföderationen-Pokal (Frankreich)
Mitglied der Ehrenlegion (Ritter)
Franzose
Geboren 1973
Mann